Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2014.

Shaheen Asmayee

Oqaban Hindukush

De Spinghar Bazan

De Maiwand Atalan

Tofan Harirod

Mawjhai Amu

Simorgh Alborz

De Abasin Sape

Weblinks 
 Kader der Mannschaften der Afghan Premier League
 Alle Spiele der Saison 2014 auf YouTube

Afghan Premier League
Afghan Premier League 2014